Ю́рий Алексе́евич Ку́кин (17 июля 1932, Сясьстрой, Ленинградская область — 7 июля 2011, Санкт-Петербург) — советский и российский поэт, музыкант, бард.

Биография 
Юрий Кукин родился 17 июля 1932 года в посёлке Сясьстрой Ленинградской области. Окончил с отличием Ленинградский государственный институт физической культуры им. П. Ф. Лесгафта (1954).

До 1973 года жил в Петродворце, работал тренером по фигурному катанию в детских спортивных школах Петродворца, Ломоносова, Ленинграда. В 1960-х участвовал в геологических экспедициях в Горную Шорию, на Камчатку, Дальний Восток, Памир.

С юности Кукин увлекался музыкальной самодеятельностью, играл в джазовой группе на барабанах. С 1948 года начал писать и исполнять песни, аккомпанируя себе на семиструнной гитаре. Многие из них получили широкую популярность в среде туристов, геологов. Со временем Кукин стал лауреатом различных конкурсов, фестивалей и т. п., — таких, как конкурсы туристской песни в Москве (1966 и 1967 год), в Ленинграде (1965, 1968), Зелёна-Гуре (Польша, 1973).

В июне 1964 года в Ленинграде прошёл фестиваль «Белые ночи». После этого возникла идея организовать конкурс «самодеятельной» песни в рамках планируемого на 1965 год пятого ленинградского фестиваля молодёжи. На нём прозвучали две песни в исполнении Юрия Кукина — «За туманом» и «Париж».

С 1968 года Кукин выступал как артист Ленконцерта, параллельно работал инструктором физкультуры в ленинградском клубе «Меридиан». С 1971 года работал в Ленинградской областной филармонии, с 1979 года — в Ленконцерте, с 1988 — в Ленинградском театре-студии «Бенефис».

У Юрия Кукина вышли две пластинки на фирме «Мелодия» (1988, 1990), аудиокассеты, компакт-диски и книги песен.

Скончался утром 7 июля 2011 года, у себя дома в Санкт-Петербурге, не дожив 10 дней до своего 79-летия.

Похороны прошли 12 июля на Южном кладбище Санкт-Петербурга.

Память 
Именем Юрия Кукина назван перевал в Заалайском хребте (Памир).

Список песен 
В разделе приведены сведения о 126 песнях, написанных Ю. Кукиным на свои стихи.

Другие песни:
 
 А метель кружила…
 А мне порою так бывает тошно… — (Арику Круппу)
 Ах этот дом на полпути… (Дом на полпути)
 Ах, чтоб мне лопнуть — это ж старый Билл!.. (Ковбой)
 Было тихо тогда… (Расставание)
 В конце концов, плевать на это…
 Ветреная девочка, давняя любовь…
 Вот вы поверили в меня, а жаль мне…
 Вот придумал я как-то… (В Африке)
 Вот якорь поднят, птиц звенящий караван…
 Всё чаще стали сниться поезда… (Сны)
 Вы пришлите в красивом конверте… (Романс)
 Вы простите… (Билет)
 Где-то город качает детей…
 Где вы, близкие, и где — чужие?.. (Дорожные размышления)
 Где же мы виделись? Вспомнить так хочется!.. (Воспоминание)
 Где-то огнями поздними…
 Давайте перейдём «на ты»… (Пародия на песню Б. Окуджавы)
 Дверь не идут открывать…
 Дверь открыта… (Ночной гость)
 Дуня, перестань слезить платочек… (Дуня)
 Днём морозным петергофским парком… (Оборванная лыжня)
 До свиданья, мои дорогие… (Элегия)
 Женская песенка
 Жизнь, мой путь, увы, исповедим…
 Здесь вечный снег, как вечный страх…
 Здравствуй, город…
 И снова уходим…
 Как всё-таки прекрасно возвращаться… (Возвращение)
 Когда-нибудь…
 Когда уходят, не прощаясь…
 Лес таёжный… (Ночная песенка)
 Мертвенным светом луна заливает… (Памирский блюз)
 Мне солнце виски опалит… (Иди)
 Моё пальто — моя страна…
 Наговорили мне… (Гости)
 Над Парижем птицы не летают… (Над Парижем)
 Настала осень… (Цитатная песенка)
 Не случайно меня… (Сен-Женевьев-де-Буа)
 Ни боли, ни досады… (Морская песня)

 Ну кто придумал эти горы…
 Ну куда бежать от моей беды…
 Ну что, борода, надоело… (Арктический вальс)
 Ну что ты смеешься, а слёзы в глазах?..
 Очень растревожила… (Тоска дорожная)
 Первый пояс — девяностый пояс… (Билет)
 Пожалуйста, тихо, не надо шуметь…
 Сколько… (Поздравление Е.Клячкину на 50-летие)
 Пора, пора, сними ладонь с плеча… (Пора)
 Потерял я тебя, потерял…
 Почему я опять вместе с солнцем встаю…
 Приснился сон — и маюсь… (Шутка)
 Пью за подорожник, он мне всех дороже… (Подорожник)
 С одним человеком случилась беда… (слова Юрия Тейха)
 — Свободен? Да как сказать… (Пародия на песню Ю.Визбора)
 Сегодня океан тревожен…
 Сегодня провожаю я… (Проводы друзей)
 Соберутся друзья… (Песня об отсутствующем друге)
 Спешите, спешите, открыта, открыта…
 Стучит по брезенту палатки сосед…
 Тайгу, людей… (Рудничным геофизикам)
 Ты в тайге от тоски задыхался… (Володе Бедареву)
 Ты не поверишь — здесь кругом цветы….
 Ты сказал, поёшь… (Песня о двух встречах)
 Ты играл чудесно на гитаре…
 Ты слышишь…
 У человека есть душа… (Душа)
 Устали герои, устали… (Устали герои)
 Утро, как будто без сна…
 Цветы поставьте в воду! Все за стол!..
 Чёрт возьми, я ужасно завидую… (Альпинистская песня)
 Что-то ветер сегодня… (Ветер)
 Я бездомным марктвеновским Геком… (Гек Финн)
 Я безнадёжно счастлив, как влюблённый евнух… (Восточная композиция)
 Я за мечтами почти не заметил… (Талисман)
 Я, конечно, стану старым… (Чтобы)
 Я не верю в знахарок… (Вам)
 Я перепутал звёзды… (Поздно)
 Я уйду, мимоходом заглядевшись на небо…
 Я умру на бегу, торопясь, опоздав…
 Ящички, мешочки, дальние дороги… (Песенка о ногах) 

Кроме своих песен Юрий Кукин исполнял и чужие, в частности песни Владимира Высоцкого, Николая Шипилова, Евгения Калашникова.

Фильмография

Библиография 
 В сборниках «Песни русских бардов». Тексты. Серия 1—2. / Составитель В. Аллой, оформление Льва Нусберга. — Paris: YMCA-Press, 1977-78; 20 аудиокассет. (80 песен в исполнении Ю. Кукина):
 Серия 1. — 160 с.
 Серия 2. — 166 с.
 Кукин Ю. «Дом на полпути». Сб. (65 песен). — : Советский фонд культуры, 1991. — 192 с., ил. — 105 000 экз. — (серия «Библиотека авторской песни „Гитара и слово“»).

Примечания

Ссылки 
 
 
 интервью Ю. Кукина на сайте Звёздный Журнал
 Это — юбилейный сайт Юрия Кукина
 Юрий Алексеевич Кукин. Биография на сайте Pomnim.pro
 Юрий Кукин «За туманом»
 «А я еду за туманом» — фестиваль бардовской песни на родине Ю. Кукина в г. Сясьстрой (2014 г.)
 Фестиваль авторской песни «А я еду за туманом…» на Родине Ю. Кукина (2015 г.)
 4-й фестиваль авторской песни им. Ю. Кукина, на родине барда в 2016 г.
 Памятная табличка Ю. Кукину на Родине в Сясьстрое

Авторы-исполнители России
Похороненные на Южном кладбище (Санкт-Петербург)
Выпускники Университета имени Лесгафта
Певцы и певицы России
Певцы и певицы СССР
Поэты России
Поэты СССР
Композиторы России
Композиторы СССР
Певцы и певицы XX века